Termin RK ima više značenja.

 Rodopsin kinaza, enzim
 Radijalna keratotomija, hirurški postupak
 Republika Kosovo, jednostrano proglašena nepriznata država